Годовщина свадьбы — отмечаемая ежегодно дата свадьбы, чаще всего имеющая собственное название, обряды и традиции.

Происхождение 
В восточных странах (Китай, Япония) годовщины свадьбы отмечались согласно учению нумерологии об удачных и неудачных годовщинах и юбилеях. Так, согласно этому учению, кратные четырём даты следует отмечать шумно, с гостями. А свадебные юбилеи, посвящённые 11, 22 и 33 годам супружества, должны отмечаться наедине.

Символы годовщин свадьбы в разных странах 

Зелёная свадьба — день бракосочетания. Её символ — миртовые листья в свадебном венце.

Ситцевая свадьба — один год совместной жизни. В символике названия ситцевой годовщины свадьбы заключена некоторая двусмысленность. Консервативные источники утверждают, что в течение первого года со дня свадьбы отношения похожи на самую непрочную ткань — ситец. А молодые за 1 год свадьбы только-только узнали друг друга ближе; их отношения ещё весьма непрочны, потому и являются «ситцевыми». Однако, задорная народная молва приписывает названию «ситцевая свадьба» несколько иное значение, куда проще разъясняя смысл ситцевой и марлевой годовщин. В народе вполне резонно полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведёт к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Молодожёны дарят в этот день друг другу ситцевые платочки. Иногда она называется хлопчатобумажной. Называется она так потому, что жизнь молодоженов уже вошла в будни.

Также в этот день выпивают одну бутылку шампанского, оставленную специально со свадьбы. На празднование ситцевой свадьбы обязательно приглашаются свидетели и лучшие друзья, а также родители.

Бумажная свадьба — двухлетняя годовщина. Обычно дарят альбомы, записные книжки, книги по искусству.

Кожаная свадьба — 3 года совместной жизни.

Льняная свадьба — отмечается через четыре года.

Деревянная свадьба — отмечается пятилетие семейной жизни. В этот день обычно дарят различные деревянные вещи.

Чугунная свадьба — 6-летие совместной жизни.

Цинковая свадьба — отмечается через шесть с половиной лет и доносит до нас мудрость, передаваемую из поколения в поколение: что на брак, как на оцинкованную посуду, нужно время от времени наводить глянец, периодически начищать до блеска.

Медная свадьба — празднуется через семь лет. Супруги обмениваются медными монетами в залог будущего счастья.

Жестяная свадьба — 8 лет. В этот день дарят блестящие домашние предметы, например, формы для кексов. Реже встречается название этой годовщины, как Кроватная свадьба. На годовщину принято покупать новую кровать, как символ обновления домашнего очага.

Фаянсовая свадьба — 9 лет супружества. На годовщину дарятся фаянсовая посуда, изделия из хрусталя.

Оловянная свадьба (розовая) — десятилетний юбилей свадьбы. В этот день приглашаются в гости лица, бывшие на свадьбе шаферами и подружками. Олово — символ пластичности, мягкости и, одновременно, прочности. Дарят изделия из олова (рюмки, фигурки). Танцуют с красными розами. Муж дарит жене 11 роз: 10 красных — как символ любви и 1 белую — как символ надежды на следующее десятилетие.

Стальная свадьба — 11 лет совместной жизни. Принято дарить подарки из стали, а также различные электроинструменты.

Никелевая свадьба — 12,5 лет брачной жизни.

Ландышевая (кружевная) свадьба — 13 лет

Агатовая свадьба — 14 лет брачной жизни. Дарят украшения или подарки из агата.

Стеклянная (хрустальная) свадьба — через 15 лет дарят стеклянные предметы в знак того, что отношения между супругами должны быть чистыми, как стёклышко.

Бирюзовая свадьба — 18-я годовщина свадьбы.

Фарфоровая свадьба — 20 лет. Праздничный стол сервируется новым фарфоровым сервизом в знак того, что от старых сервизов не осталось и следа.

Опаловая свадьба — 21 год

Бронзовая свадьба — 22 года

Берилловая свадьба — 23 года

Атласная свадьба — 24 года.

Серебряная свадьба — 25 лет. Первый из свадебных юбилеев, который отмечается широко. На него, как правило, дарят серебряные вещи; в частности, супруги дарят друг другу серебряные кольца.

Жемчужная свадьба — 30 лет совместной жизни. Годовщина свадьбы 30 лет похожа на жемчужное ожерелье: каждый прожитый год нанизывается друг на друга. В основном люди ассоциируют жемчуг с белым цветом, хотя в природе очень много оттенков, например, зелёный жемчуг является символом надежды, белый для девушки это символ фаты, голубой — мечты, красный — страсть.

Коралловая свадьба — 35 лет. Ассоциируется с камнем — рубином.

Алюминиевая свадьба — 37,5 лет — говорит о долгом и прочном счастье супружеской пары.

Ртутная свадьба — 38 лет

Рубиновая свадьба — 40 лет.

Сапфировая свадьба — 45 лет со дня бракосочетания. В день 45 годовщины принято обмениваться ювелирными украшениями (кольцами), инкрустированными сапфирами.

Золотая свадьба — 50 лет. Золото олицетворяет что-то, достигнутое нелёгким трудом. Люди прожившие вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. В знак этих тёплых чувств в день золотой свадьбы супруги обмениваются золотыми украшениями, а старые отдают внукам, как семейную реликвию. Пятидесятилетний юбилей следует отмечать в кругу родственников, которые в свою очередь дарят супругам золотые изделия, украшения или просто вещи с позолотой.

Изумрудная свадьба — 55 лет.

Бриллиантовая свадьба — 60 лет. Означает, что ничто уже не может расторгнуть этот брак, кроме смерти.

Железная свадьба — 65 лет брачной жизни.

Кремниевая свадьба — 67,5 лет совместной жизни.

Благодатная свадьба — 70 лет совместной жизни.

Коронная свадьба — 75 лет совместной жизни.

Дубовая свадьба — 80 лет совместной жизни.

Гранитная свадьба — 90 лет совместной жизни.

Платиновая (красная) свадьба — 100 лет совместной жизни.

Особенности празднования годовщины свадьбы в разных странах

Великобритания 
В странах Соединенного королевства Великобритании можно получить персональное поздравление от монарха на 50-ю годовщину свадьбы и далее, через каждые пять лет . Начиная с 1917 года монарх собственноручно подписывает поздравительные открытки для юбиляров, которые приходят в специальном конверте, но по обычной почте. Для того, чтобы внести юбиляров в список для поздравления, родственники или знакомые пары должны написать соответствующее заявление в Букингемский дворец .

США 
Начиная с 1950-х годов в США действует «Список годовщин». В его основу легли не символы свадьбы, а названия предпочтительных подарков на тот или иной юбилей.

Россия 
В России обряды годовщины свадьбы привязываются к названию или символу юбилея.

Юбилейные годовщины свадьбы стали отмечать с конца XIX века. Более масштабное распространение этой традиции приходится на конец 1980-х годов. В эпоху СССР юбиляров 25-й, 50-й, 65-й годовщины свадьбы чествовали в отделах ЗАГС. В данный момент, по желанию супругов, можно провести подобную же церемонию практически в любом Дворце бракосочетания. Однако существует несколько достаточно древних церемоний, таких как «завязывание платка» на «Ситцевую свадьбу» или «семейный саженец» на «Деревянную свадьбу», которые проводились ещё в XIX веке .

Церемония празднования годовщины свадьбы 
Годовщина свадьбы отмечается в виде урезанной церемонии настоящей свадьбы: встреча гостей, вручение подарков, свадебный пир, поздравления, конкурсы и обряды.
Как правило, обстановка на праздновании тесно связана с символом годовщины. Пятилетие со дня свадьбы — «Деревянная свадьба» — отмечается на природе или в ресторане с национальной кухней. «Жемчужная свадьба» (30-летие) — у водоёма. «Золотая свадьба» должна проводиться в точности по тому же сценарию, что и за полвека до этого.

Подарки на годовщину свадьбы 
Супругам дарят изделия из того материала, который символизирует годовщину свадьбы. Это могут быть украшения, бытовые принадлежности, предметы интерьера и так далее. В некоторых случаях подарки выбирают, исходя из ассоциативного ряда с символом годовщины свадьбы. На «Чугунную свадьбу», символизирующую не только сам металл, но и домашний уют, можно подарить бытовую технику для уборки; на «Агатовую свадьбу» подарки могут иметь религиозный акцент.

Примечания

Литература